Командный чемпионат России по спидвею 1999 — седьмой розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

Командам «Локомотив» и «Салават» за неприезды во Владивосток засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

Бронзовая медаль была присуждена «Востоку» по результату личных встреч с «Локомотивом»: в Даугавпилсе была зафиксирована ничья, а от поездки во Владивосток «Локомотив» отказался, за что ему и было засчитано техническое поражение.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 1999 году